MMS har flere betydninger:

 Multimedia Messaging Service – en standard for telefon beskedssystem
 Manufacturing Message Specification – en netværks standard
 Massachusetts Medical Society – udgiver af the New England Journal of Medicine
 Microsoft Media Server – en data overførselsprotokol (mms://)